

Рябовське сільське поселення — сільське поселення, Вікуловський район, Тюменська область
 Рябовське сільське поселення — сільське поселення, Лухський район, Івановська область